Tressenstein heißen folgende geographische Objekte:
 Tressenstein (Totes Gebirge), 1201 m, Berg über Bad Aussee, Altaussee und Grundlsee, Steiermark – mit Aussichtswarte
 Tressenstein (Grimming), 1196 m, Vorberg des Grimming bei Pürgg, Steiermark